Lista 515 gmin w departamencie Vosges we Francji.

Gminy we Francji